Reyer Venezia Mestre, squadra di pallacanestro maschile;
Reyer Venezia Mestre Femminile, squadra di pallacanestro femminile.